Valobra ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Valobra (1892–1956), italienischer Fußballspieler
 Cesarina Valobra (1901–1982), italienische Opernsängerin (Sopran)